Клери́ () — многозначное слово французского происхождения.

Название нескольких коммун во Франции 
 Клери (Кот-д’Ор) — в департаменте Кот-д’Ор.
 Клери (Савойя) — в департаменте Савойя.

Фамилия 
 Клери, Жан-Батист (1759—1809) — французский придворный, камердинер Людовика XVI.
 Клери, Коринн (настоящее имя Коринн Пикколо; род. 1950) — французская актриса кино и телевидения.